Букса:
 Букса — стальная или чугунная коробка, внутри которой размещены подшипник скольжения, вкладыш, смазочный материал и устройство для подачи смазочного материала к шейке оси, либо подшипник качения и смазочный материал.
 Букса — тигровый заповедник в Индии в округе Джалпайгури штата Западная Бенгалия, на границе с Бутаном.

Персоналии 
 Букса, Адам (род. 1996) — польский футболист.
 Букса, Александер (род. 2003) — польский футболист.
 Букса, Наталия Игоревна (род. 1996) — украинская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.

См. также 
 Букс